

Toponyme 

 Rondo, une commune rurale du département de Kalsaka au Burkina Faso ;
 Rondo, une île indonésienne dans la province d'Aceh ;
 Rondo, un village américain dans l'Arkansas.

Patronyme 

 Rajon Rondo, joueur américain de basket-ball.

Autres 
Rondo peut aussi désigner :
 Rondo, une forme musicale, en particulier :
 Rondo de Raphaèle Biston ;
 Rondo, un cépage ;
 Rondo, un film yougoslave réalisé en 1965 ;
 Rondo, un film d'Olivier van Malderghem sorti en 2012.

Voir aussi 
 Rondò Veneziano, une formation musicale